Черепко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Черепкова. Известные носители:

 Черепков, Александр Васильевич (1920—2009) — российский, ранее советский, шахматист, международный мастер (1984). Тренер.
 Черепков, Виктор Иванович (1942—2017) — российский политический деятель, депутат Государственной думы России третьего созыва, мэр Владивостока.
 Черепков, Владимир Фёдорович (род. 1947) — украинский политик.
 Черепков, Константин Александрович (род. 1976) — российский режиссёр музыкального видео и рекламы.

См. также 
 Черепково — топоним в России.